Seaford kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Seaford (del av en befolkad plats i Australien, South Australia), Onkaparinga, 
 Seaford (del av en befolkad plats i Australien, Victoria), Frankston,

Storbritannien 

 Seaford, East Sussex, ort i England,

USA 

 Seaford, Delaware, ort, Sussex County, 
 Seaford, New York, ort, Nassau County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar